A1 eller A 1 kan henvise til flere forskellige artikler:

Sport 
A1 Bregenz – en østrigsk håndboldklub

Teknologi 
A1-papir – en papirstørrelse efter ISO 216
Audi A1 – en af Audis bilmodeller
Vitamin A1 – en variation af vitamin A

Underholdning 
A1 (band) – et britisk-norsk band

Veje 
Hovedvej A1 - tidligere betegnelse for hovedvejen mellem København og Esbjerg.
Autoroute A1 – en fransk motorvej benævnt A1.
Bundesautobahn 1 – en tysk motorvej benævnt A 1.
Motorvej A1 – en schweizisk motorvej.
West Autobahn – en østrigsk motorvej benævnt A1.